Mistrzostwa Oceanii w zapasach rozegrane zostały po raz pierwszy w stylu wolnym w 1986 roku w mieście Auckland, a w stylu klasycznym w 1996 roku w Footscray. Kobiety przystąpiły do rywalizacji w 1995 roku w Melbourne. Zawody organizuje FILA.

Edycje zawodów

Łącznie medale w latach: 1986–2019 

 W nawiasie liczba złotych medali zdobyta przez jedynego zawodnika zgłoszonego do zawodów w swojej kategorii lub zdobyte bez walki, po wycofaniu się przeciwników. Nie zostały one wliczone do poszczególnych tabeli medalowych.

Bibliografia 
 Baza danych Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej